Grießen ist der Name folgender Ortsteile und einer Katastralgemeinde:

in Deutschland:
 Grießen (Jänschwalde), Ortsteil der Gemeinde Jänschwalde, Landkreis Spree-Neiße, Brandenburg
 Grießen (Klettgau), Ortsteil der Gemeinde Klettgau, Landkreis Waldshut, Baden-Württemberg
in Österreich:
 Grießen (Gemeinde Leogang), Ortschaft und Katastralgemeinde der Gemeinde Leogang, Land Salzburg

Griessen oder Grießen ist der Familienname folgender Personen:
 Anton Griessen (1867–1925), Schweizer Anhänger der Antonianer, Fachhistoriker und Biograph

Siehe auch:
 Griesen
 Grießenpass